

Persone
Attilio Fierro (1922-1988) – politico e ingegnere italiano
Aurelio Fierro (1923-2005) – cantante e attore italiano
Carlos Fierro (1994) – calciatore messicano
Enrico Fierro (1951-2021) – giornalista e scrittore italiano
Gaetano Fierro (1945) – politico italiano
Gonzalo Fierro (1983) – calciatore cileno
Jole Fierro (1926-1988) – attrice italiana
Nicola Fierro (1915-2009) – storico e archeologo italiano
Óscar Valdez Fierro (1990) – pugile messicano
Rodolfo Fierro (1880-1915) – generale, rivoluzionario e ferroviere messicano
Sergio Olguín Fierro, noto anche con lo pseudonimo di Cherokee (1929-...) – cestista messicano

Altro
Alex Fierro – personaggio della trilogia Magnus Chase e gli Dei di Asgard di Rick Riordan
Son de Fierro – telenovela argentina 
Stadio Monumental José Fierro – impianto sportivo di San Miguel de Tucumán, Argentina